Twizell kan syfta på följande platser i Northumberland, England:

 Twizell, Duddo
 Twizell, Whalton